Moza – rzeka płynąca przez terytorium Francji, Belgii i Holandii. Bierze źródła z Mont Faucilles w północno-wschodniej Francji.
 Moza – francuski departament położony w regionie Grand Est. Departament oznaczony jest liczbą 55.